Le 5/7 du week-end était l'émission pré-matinale du week-end de France Inter animée par Dorothée Barba jusqu'en .

Concept 
Le programme est une déclinaison du 5/7 de la semaine avec davantage de chroniques culturelles et de musique.

Depuis , l'émission accueille L'actualité francophone, la revue de presse des Radios francophones publiques présentée par Annette Ardisson, qui depuis 1997 était diffusée le samedi à .

Historique 
Jusqu'en 2005, la matinale du week-end était présentée par un unique présentateur de  à .
Samedi matin / Dimanche matin était présentée par Brigitte Patient en 1995-1996, Nicolas Stoufflet en 1996-1997, puis à nouveau Brigitte Patient de 1997 à 2002. Jean-Baptiste Tuzet le samedi et Éric Hauswald le dimanche sont à l'antenne entre 2002 et 2004 avant de laisser la place à Mathieu Vidard en 2004-2005.

À compter de , la matinale est scindée en deux tranches comme en semaine et le 5/7 du week-end devient indépendant :
 2005-2009 : Sylvie La Rocca anime Déjà debout ou pas encore couché avec un invité fil rouge.
 2009-2013 : Laurence Garcia propose Entre chien et loup, une rencontre entre différentes personnalités avec des chroniques signées Laurent Delmas, Manuelle Calmat de Gméline, Stéphanie Fromentin et Arnaud Viviant. Laurence Garcia est remerciée en .
 2013-2016 : Dorothée Barba reprend la tranche en  en gardant la même tonalité qu'en semaine, accordant une plus grande place au reportage et à l'ailleurs, avec notamment la participation d'Anne Pastor (Hors circuit), de Caroline Gillet (I like Europe puis A ton âge), mais aussi de Laurent Delmas, Aurore Vincenti et Thibaut de Saint Maurice. En , Colombe Schneck rejoint l'équipe pour une chronique littéraire.
 France Inter met fin à l'émission en .

Équipe 
 Productrice et présentatrice : Dorothée Barba
 Réalisatrice : Maïté Vasseur
 Attachée de production : Irène Menahem

Notes et références 

Émission de radio sur France Inter
Matinale